Arhiducesa Cecilia Renata de Austria (; ; 16 iulie 1611 – 24 martie 1644) a fost arhiducesă de Austria la naștere și regină a Poloniei prin căsătoria cu Vladislav al IV-lea Vasa.

Arbore genealogic 

Nașteri în 1611
Decese în 1644
Regine ale Poloniei
Mari Ducese ale Lituaniei
Casa de Vasa
Casa de Habsburg
Arhiducese de Austria